Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1971, no circuito de Indianapolis na sábado, 29 de Maio de 1971.

Indianapolis 500
1971
Desporto nos Estados Unidos em 1971